Festing ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Festing (1902–1976), britischer Generalfeldmarschall und Chef des Imperialen Generalstabes
 Heinrich Festing (1930–2022), von 1972 bis 2002 Generalpräses des Kolpingwerks und Rektor der Minoritenkirche zu Köln
 Johann Festing (1655–1691), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Rektor
 Matthew Festing (1949–2021), britischer Großmeister des Malteserordens
 Michael Christian Festing (1705–1752), englischer Violinist und Komponist

Siehe auch: Vesting